Князь Александр Николаевич Голицын ( — ) — государственный деятель Российской империи, в 1803—1816 годах обер-прокурор Святейшего синода, в 1816—1824 годах занимал пост министра народного просвещения. Действительный тайный советник 1-го класса (1841), статс-секретарь (1803—1842). Доверенное лицо Александра I, который до конца жизни дорожил его «близостью и советами».

Происхождение и молодость 

Единственный сын капитана гвардии князя Николая Сергеевича Голицына (линия «Алексеевичей») от третьего брака его с Александрой Александровной Хитрово (1736—1796), внук московского губернатора Сергея Алексеевича Голицына (1695—1758). Овдовев через две недели после рождения сына, мать в 1776 году вышла замуж за майора в отставке М. А. Кологривова. Она относилась к сыну строго и холодно, зато влиятельная придворная дама М. С. Перекусихина полюбила «веселёнького и остренького» мальчика и по приказу Екатерины II в 1783 году он был зачислен в Пажеский корпус, переехав из Москвы в Санкт-Петербург.

Основное внимание уделялось обучению светскому общению, французскому языку, фехтованию, танцам и верховой езде.

Таким образом, князь Голицын с младенчества имел доступ ко двору, где сначала ценился как участник детских игр великих князей — Александра и Константина, а потом — как остроумный и ловкий кавалер. Его брат (по отцу) М. Н. Голицын, занимавший место ярославского губернатора, выстроил под городом усадьбу Карабиха (ныне музей-заповедник).

Другой брат (по матери), Д. М. Кологривов, сопутствовал низкорослому князю Голицыну в его проказах. Оба брата весьма искусно подражали манерам и выговору других. Граф Ф. П. Толстой писал:

Служба 
Окончив Пажеский корпус в 1794 году, был принят поручиком в Преображенский полк. Но уже через год вернулся ко двору и стал камер-юнкером малого двора великого князя Александра Павловича, а в 1796 году был переведен в большой императорский двор. В 1799 году получил чин камергера и в этом жу году стал командором ордена святого Иоанна Иерусалимского. Был выслан из Петербурга императором Павлом I в том же году по неизвестной причине.

После вступления на престол Александра I князь Голицын как близкий ему человек был назначен сначала обер-прокурором I а позже III департаментов Сената, а затем 21 октября 1803 года по настоянию императора взял на себя должность обер-прокурора Святейшего Синода. В 1810 году стал, при сохранении прежней должности, главноуправляющим иностранными исповеданиями, в 1816 году — министром народного просвещения.

Отчасти под влиянием Р. А. Кошелева этот эпикуреец и вольтерьянец екатерининской выучки, в 1806 году избранный в члены Российской академии, обратился к благочестию с резко выраженной сентиментально-мистической окраской. Он с лёгкостью брался разъяснять императору самые сложные богословские вопросы, хотя историю религии знал поверхностно и считал истинным христианством «туманный сентиментальный пиетизм с примесью православных догматов, разнообразных еретических и сектантских учений». Московский митрополит Филарет вспоминал:

Когда император назначил [кн. А. Н. Голицына] обер-прокурором, он сказал: „Какой я обер-прокурор Синода? Вы знаете, что я не имею веры“. — „Ну полно, шалун, образумишься“. — „Когда же, — говорил после Голицын, — я увидел, что члены Синода делали дела серьезно… и сам стал серьезнее, почтительнее относиться к делам веры и Церкви; когда через год или два спросил себя: верую ли я? — то увидел, что верую, как веровал в детстве“

Провозгласив благочестие основанием истинного просвещения, Голицын взял курс на клерикализацию образования, который под его руководством ревностно проводили М. Л. Магницкий и Д. П. Рунич. К современной ему литературе он относился с подозрением, что выражалось в крайней придирчивости цензуры.

Этого «младенца» в деле веры постоянно морочили разные ханжи и изуверы; он искал «излияния Св. Духа» и откровений, вечно гонялся за пророками и пророчицами, за знамениями и чудесами: то «слушал пророческое слово» у хлыстовки Татариновой, то жаждал возложения руки нового Златоуста — Фотия, то исцелял бесноватых, то удостаивался в мистическом экстазе испытать подобие страданий Спасителя от игл тернового листа.

После того как в 1817 году ведомства духовных дел и народного просвещения были объединены в одно министерство — Министерство духовных дел и народного просвещения, — Голицын стал во главе последнего, но был освобождён от должности обер-прокурора. С 1810 года А. Н. Голицын состоял членом Государственного совета, а в течение 1839—1841 годов — председателем общих собраний. Он был одним из немногих, кому была доверена тайна отречения Константина Павловича. Возглавлял Человеколюбивое общество, принимал участие в организации Попечительного о тюрьмах общества и других филантропических начинаниях.

Помимо реформы духовных школ, при князе Голицыне состоялось учреждение Русского библейского общества, которое под президентством князя перевело на русский язык Библию и распространило более 400 000 её экземпляров. Сотрудники этого общества Попов, Магницкий, Рунич, Кавелин были поставлены Голицыным руководить высшим образованием, где насаждали клерикализм; множество профессоров были уволены за недостаточную набожность. Магницкий требовал вовсе закрыть подопечный ему Казанский университет. Хотя с нахождением Голицына у руля министерства принято ассоциировать торжество реакции, именно при нём были учреждены Санкт-Петербургский университет и Ришельевский лицей.

 российским императором Александром I был учреждён Сибирский комитет, и князь Голицын был включён в его первый состав.

Чтобы нейтрализовать влияние А. Н. Голицына на императора, А. А. Аракчеев подвёл под него интригу с участием митрополита Серафима и архимандрита Фотия, которые убедили Александра I, что управление Голицына пагубно для церкви и государства. Его недруги торжествовали а, когда князь Голицын должен был выйти в отставку по обоим ведомствам, сохранив за собой только звание главноначальствующего над почтовым департаментом. Последнюю должность занимал и при Николае I, ценившем в Голицыне «вернейшего друга своего семейства». С годами религиозность его только усиливалась. Современник вспоминает, что в домовой церкви Александра Николаевича стояло

подобие гроба, приставленное к подножию огромного деревянного креста; на гробе положена плащаница, на этой плащанице укладены различных видов кресты, подаренные в разное время князю. Пред гробом вместо люстры сделано из пунцового стекла изображение человеческого сердца, и в этом-то сердце теплится неугасимый огонь. В этой уединённой каморке маливался вместе с князем и блаженной памяти император Александр.

Летом 1842 года граф Голицын из-за ухудшения зрения оставил столицу и удалился в своё крымское имение Гаспра. Одно время он был полностью слеп, однако хирург Караваев за 28 секунд провёл операцию, возвратившую зрение. В том же Голицынском дворце Л. Н. Толстой позднее напишет повесть «Хаджи-Мурат». Умер в Гаспре и похоронен в Балаклавском Георгиевском монастыре.

Личная жизнь 
Голицын провёл всю жизнь холостяком и был известен своими интимными связями с мужчинами. Н. М. Языков в письме 1824 года приводит анекдот, «будто бы государь призывал к себе известного содомита Бантыш-Каменского и приказал ему составить список всех ему знакомых по сей части, что Бантыш-Каменский представил ему таковой список, начав оный министром просвещения, потом стоял канцлер и так далее…. Он имел после этого аудиенцию у государя и удостоверил его клятвенно в истине своего донесения». А. С. Пушкин высмеял Голицына в эпиграмме «Вот Хвостовой покровитель…» Знаменитый мемуарист и сам гомосексуал Ф. Ф. Вигель вспоминает о Голицыне ещё более пристрастно: «Не краснея, нельзя говорить об нем, более ничего не скажу: его глупостию, его низостию и пороками не стану пачкать сих страниц».

Труды 
Князь А. Н. Голицын составил для императрицы Елизаветы Алексеевны «Мнение о разности между Восточной и Западной церковью, с историей разделения их», которое было напечатано только в 1870 году.

Племянник его князь Николай Сергеевич Голицын (1800—1848, прямой предок С. В. Михалкова) подготовил сборник биографических материалов об А. Н. Голицыне, опубликованный в 1859 году под названием «Загробные записки князя Николая Сергеевича Голицына, из сказаний дяди его, князя Александра Николаевича Голицына».

Награды и отличия 

российские
 1799 — Орден Святого Иоанна Иерусалимского, командорский крест
 1804 — Орден Святой Анны 1-й степени
 1814 — Орден Святого Александра Невского
 1826 — Орден Святого Владимира 1-й степени
 1826 — Орден Святого апостола Андрея Первозванного
 1826 — Алмазные к Ордену Святого апостола Андрея Первозванного
 1830 — Канцлер российских орденов
 1831 — Орден Белого орла
 1831 — Орден Святого Станислава 1 ст.
 1834 — Портрет государя императора с бриллиантами
 1838 — знак отличия «За XL лет беспорочной службы»
 1842 — пенсия по Ордену Святого апостола Андрея Первозванного

иностранные
 1842 — Орден Чёрного орла (Пруссия)

Образ в кино 
 «Звезда пленительного счастья» — актёр Н. Варламов

Примечания

Литература 
 Бартенев Ю. Н. Из записок Ю. Н. Бартенева. Рассказы князя Александра Николаевича Голицына // Русский архив, 1886. — Кн. 3. — Вып. 6. — С. 305—333.
 Голицын А. Н. (Письма к архимандриту Фотию) / Публ. и коммент. Н. И. Барсова // Русская старина, 1882. — Т. 33. — № 3. — С. 765—780. — Под загл.: Князь А. Н. Голицын и архимандрит Фотий в 1822—1825 гг.
 Голицын А. Н. Два письма министра народного просвещения князя А. Н. Голицына к директору Царско-сельского Лицея Е. А. Энгельгарту // Русский архив, 1868. — Изд. 2-е. — М., 1869. — Стб. 873—877.
 Голицын А. Н. Письма князя Александра Николаевича Голицына к графине Анне Алексеевне Орловой-Чесменской в 1822 и 1823-м годах / Сообщ. И. А. Звегинцевым // Русский архив, 1869. — Вып. 6. — Стб. 943—958.
 Голицын А. Н. Разговор Наполеона I с кн. А. Н. Голициным. 1808 / Записал Н. П. Кичеев // Русская старина, 1874. — Т. 10. — № 7. — С. 621—622.
 Зазулина Н. Н. Князь А. Н. Голицын. Неизвестный во всех отношениях.— М.: Бослен, 2019. С. 288. ISBN 978-5-91187-334-9.
 Кондаков Ю. Е. Отставка князя А. Н. Голицына 15 мая 1824 года // Россия в девятнадцатом веке: политика, экономика, культура. — СПб. 1996.
 Кондаков Ю. Е. Личность и государственная деятельность князя А. Н. Голицына // Личность и власть в истории России XIX—XX веках. — СПб. 1997.
 Кондаков Ю. Е. Князь А. Н. Голицын: придворный, чиновник, христианин. — СПб.: ООО ЭлекСис, 2014. — 284 с.
 Мельникова Л. В. А. Н. Голицын и Российское Библейское общество // Хозяева и гости усадьбы Вязёмы. Материалы ХIV Голицынских чтений. — М., 2007. — С. 220—233.
 Назаренко Е. Ю. Князь А. Н. Голицын в общественно-политической и религиозной истории России первой половины XIX века.: монография. — Воронеж.: Издательский дом ВГУ, 2014. — 188 с.
 
 Шереметевский В. Голицын Александр Николаевич // Русский биографический словарь : Гоголь — Гюне. М., 1997. С. 76—136. ISBN 5-7567-0079-X.

Ссылки 

 

Александр Николаевич
Члены Государственного совета Российской империи
Министры просвещения Российской империи
Обер-прокуроры Святейшего правительствующего синода
Сенаторы Российской империи
Члены Академии Российской
Камергеры (Российская империя)
Действительные тайные советники 1-го класса
Почётные любители Императорской Академии художеств
Благотворители Российской империи
Похороненные в Балаклавском Георгиевском монастыре